AMD je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 oznako za valuto armenski dram po standardu ISO 4217
 kodo IATA za letališče Ahmadabad, Indija
 kratico podjetja Advanced Micro Devices ali AMD
 kratico za avto-moto društvo

Glej tudi